Békés sau Bichiș se poate referi la:

 Békés, oraș în Județul Békés, Ungaria
 Județul Békés
 Comitatul Békés
 Bichiș, comună din județul Mureș, România